Корд-сюр-Сьєль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Тулузи, 22 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 568 осіб у працездатному віці (15-64 років) 374 були активні, 194 — неактивні (показник активності 65,8%, у 1999 році було 66,0%). З 374 активних працювало 319 осіб (172 чоловіки та 147 жінок), безробітних було 55 (29 чоловіків та 26 жінок). Серед 194 неактивних 36 осіб було учнями чи студентами, 72 — пенсіонерами, 86 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 445 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 839,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Корд-сюр-Сьєль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн